

Sigle 
 Open Invention Network  – azienda che compra brevetti e li rilicenzia gratuitamente per l'utilizzo in sistemi Linux

Codici 
 oin – codice ISO 639-3 della lingua inebu one

Letteratura 
 Óin, figlio di Gróin – nano di Arda